Porto Franco (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
Porto Franco (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão